Robert Seethaler (1966), Duits schrijver
 Nils Seethaler (1981), Duits etnoloog 

Wikipedia:Doorverwijspagina